Albumy numer jeden w roku 1979 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1979 (USA)